Nosorozi, porodica životinja iz reda neparnoprstaša (Perissodactyla) u kojoj je pet vrsta
 Nosorog (Ionesco), drama francuskog književnika Eugènea Ionescoa